Чемпионат России по пляжному футболу 2016 — 12-й чемпионат страны по данному виду спорта. Третий чемпионат который прошёл по новому регламенту. В апреле стало известно, что «Динамо» не примет участия в турнире. Команда официально снялась из-за финансовых и организационных проблем. В апреле стало известно, что «Строгино» не будет выступать в Суперлиге в сезоне 2016. Представители команды не подали документы для лицензирование клуба. Новосибирский «Джокер» после одного проведенного сезона покинул Суперлигу. Места этих команд заняли «Золотой» Санкт-Петербург, московский «Спартак» и саратовская «Дельта», которые принимали участие в Суперлиге в разные года. ЦСКА, вылетевший из Суперлиги в предыдущем сезоне, из-за недобора команд удалось сохранить место в турнире на этот сезон.

Чемпионом страны стал «Кристалл», обыгравший в финальной серии «Золотой», при этом не проиграв ни одного матча в Суперфинале. Для «Кристалла» это третье чемпионство Суперлиги за последние четыре года.

Участвующие команды 
В регулярном чемпионате принимали участие 8 команд:

 ПФК «Дельта» (Саратов)
 ПФК «Золотой» (Санкт-Петербург)
 ПФК «Кристалл» (Санкт-Петербург)
 ПФК «Крылья Советов» (Самара)
 ПФК «Локомотив» (Москва)
 ПФК «Спартак» (Москва)
 КПФ ЦСКА (Москва)
 ПФК «ЭЛМОНТ» (Королёв)

Круговая стадия 
Четыре лучшие команды по результатам круговой стадии выходят в Суперфинал, две последние команды теряют места на участие в Суперлиге в сезоне 2017.

Начисление очков
 3 очка − Победа в основное время
 2 очка − Победа в овертайме
 1 очко − Победа по пенальти
 0 очков − Любое поражение

Расписание 
Расписание матчей было опубликовано 19 мая 2016 года.

Этапы розыгрыша 
 Первый этап (19—19 июня) (Самара)
 Второй этап (6—10 июля) (Саратов)
 Третий этап (21—24 июля) (Москва)
 Суперфинал (2—6 августа) (Санкт-Петербург)

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Суперфинал

Сетка 
Для всех игр указан счет серии, для матча за третье место указан счет одной игры

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России по пляжному футболу 2016 на сайте Beach Soccer Russia
 Чемпионат России по пляжному футболу 2016 на сайте beachsoccer.ru

Чемпионаты России по пляжному футболу